Таррагона:

 Таррагона — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Таррагона в составе автономной области Каталония.
 Таррагона — провинция на северо-востоке Испании в составе автономного сообщества Каталония.